Smestad (Akershus), een plaats in Noorwegen
Smestad (metrostation), een station van de metro van Oslo